Даниэ́ль «Дáни» Сóрдо Касти́льо (, род. 2 мая 1983 года, Торрелавега, Кантабрия) — испанский автогонщик, участник чемпионата мира по ралли. Сордо известен тем, что очень долгое время, несмотря на регулярные попадания на подиум, он не мог победить. Первая победа наконец пришла к нему на Ралли Германии 2013 (следующей победы пришлось ждать ещё 6 лет).

Карьера 
Сордо впервые принял участие в соревнованиях WRC в 2003 году: за рулём Mitsubishi Lancer Evo VII на Ралли Каталуния он финишировал на 18-м месте в общем зачёте. В 2004 году он стал победителем Испанского юниорского чемпионата. В 2005 году, одержав четыре победы, испанец выиграл Чемпионат мира по ралли среди юниоров, а позднее, в этом же году, первенствовал в Испанском чемпионате.

В 2006 году пилот перешёл в WRC в команду Citroën. В итоге он закончил сезон на 5-м месте в общем зачёте, четырежды финишировав на пьедестале почёта. На первом ралли сезона 2007 — Ралли Монте-Карло — Сордо занял второе место. В течение года он ещё 6 раз финишировал на подиуме, и в итоге, набрав 65 очков, занял четвёртую позицию по итогам чемпионата. В 2008 году Сордо продолжил выступать за Citroën.

По итогам чемпионатов мира по ралли 2008 и 2009 годов Сордо занимал третье место. В 2010 году Дани выступал как за заводскую команду Citroën, так и за Citroën Junior Team. В этом году Дани закончил чемпионат на 5 месте.

В мае 2011 года Сордо перешёл в Mini, где его напарником стал Крис Мик. Команда участвовала в шести ралли, Сордо стал восьмым, набрав 59 очков, при этом Дани дважды поднялся на подиум: во Франции он стал вторым, а в Германии — третьим.

В 2012 году Дани продолжил выступать за Мини.

15 ноября 2012 года стало известно о том, что Дани возвращается в команду Citroën в 2013 году.

Победы

Чемпионат мира

Остальные победы

Результаты выступлений

Статистика 
Полужирным выделены показатели, которые являются лучшими для Сордо в карьере.

Чемпионат мира 
В 2003-05 Сордо принял участие в 12 ралли, очков не набрал. Лучший результат: 12 место на Ралли Испании 2005, 13 место на Ралли Корсики 2004 и Ралли Германии 2005.

JWRC

Награды и достижения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА 
 Профиль  на сайте ewrc-results.com
 Профиль  на сайте juwra.com

Раллисты Испании
Пилоты WRC из Испании